Juris Šics (ur. 26 kwietnia 1983 w Siguldzie) – łotewski saneczkarz, trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich oraz wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy.

Kariera  
W reprezentacji znajduje się od 1998 roku. Pierwszy sukces w karierze osiągnął 12 grudnia 2005 roku w Calgary, kiedy w parze z młodszym bratem Andrisem zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata. W 2008 roku wywalczył brązowy medal w zawodach drużynowych podczas mistrzostw świata w Oberhofie. Wynik ten powtórzył na mistrzostwach świata w Lake Placid (2009) i mistrzostwach świata w Whistler (2013), a podczas mistrzostw świata w Königssee (2016) zajął drugie miejsce. W parze z bratem zdobył również brązowy medal w dwójkach na mistrzostwach świata w Cesanie w 2011 roku. Kilkukrotnie zdobywał medale mistrzostw kontynentu, w tym złote w drużynie na mistrzostwach Europy w Cesanie w 2008 roku oraz rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach Europy w Siguldzie.

W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie razem z bratem był siódmy w dwójkach. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver Łotysze zajęli drugie miejsce, zdobywając pierwszy w historii medal olimpijski dla Łotwy w tej konkurencji. Wyprzedzili ich tam jedynie Austriacy Andreas i Wolfgang Linger. Podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku  w dwójkach zajęli trzecie miejsce, plasując się za niemiecką dwójką: Tobias Wendl/Tobias Arlt oraz braćmi Linger. Na tych samych igrzyskach wywalczyli też brązowy medal w konkurencji drużynowej.

W Pucharze Świata najlepszy wynik osiągnęli w sezonach 2020/2021 i 2021/2022, kiedy byli drudzy w klasyfikacji dwójek.

W zawodach Pucharu Świata Łotysz 61 razy stawał na podium w tym 9 razy zwyciężał (3 razy w konkurencji jedynek, 4 razy w sprincie i 2 razy w rywalizacji sztafet).

Po sezonie 2021/2022 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL

Przypisy 

Łotewscy medaliści olimpijscy
Łotewscy saneczkarze
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Siguldzie